Gnadenberg steht für:

 Kloster Gnadenberg in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz

Gnadenberg ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Gnadenberg (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Gnadenberg (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern

in Österreich:
 Gnadenberg (Gemeinde St. Anton), Ortschaft der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

in Polen:
 Gnadenberg (Schlesien) (polnisch Godnów), Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeine auf dem Gut Groß Krauschen, Gemeinde Bolesławiec